Ескали — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ескали — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Ескали — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.